Prva hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2016./17. je dvadeset i šesta sezona prvog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva za žene od neovisnosti. Prvenstvo je treći put zaredom i 23. ukupno osvojila Podravka Vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi sudjeluje četrnaest klubova koji odigravaju dvokružnu ligu.

Sudionici 

 Arena, Pula
 Bjelovar, Bjelovar
 Dalmatinka, Ploče
 Dugo Selo 55, Dugo Selo
 Koka, Varaždin
 Lokomotiva, Zagreb
 Osijek, Osijek 
 Podravka Vegeta, Koprivnica 
 Sesvete - Agroproteinka, Sesvete
 Split 2010, Split
 Trešnjevka, Zagreb
 Umag, Umag
 Zamet, Rijeka
 Zrinski, Čakovec

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)

Poveznice 
 Hrvatski rukometni savez
 hrs.hr, 1. HRL za žene
 2. HRL 2016./17. 
 3. HRL 2016./17. 
 Hrvatski kup 2016./17.

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL za žene, pristupljeno 11. lipnja 2017. 
 hrs.hr, 1. HRL za žene 2016./17., pristupljeno 11. lipnja 2017. 
 hrs.hr, glasnici liga, pristupljeno 11. lipnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 1. HRL za žene 2016./17., pristupljeno 11. lipnja 2017. 
 

2016-17
ž-1